

Geografia
 Distretto di Taran  – distretto del Kazakistan
 Taran  – città del Kazakistan, capitale dell'omonimo distretto

Persone 
 Taran  – prenome maschile
 Taran  – re dei Pitti
 Taran  – musicista jazz
 Andrij Taran – generale e politico ucraino
 Ionuţ Ţăran  – slittinista rumeno
 Maricica Țăran  – ex canottiera rumena naturalizzata tedesca
 Oleh Taran o Oleg Taran – allenatore di calcio ed ex calciatore ucraino
 Ruslana Taran  – ex velista ucraina
 Taran Taran  – fondatore della setta religiosa Taran Panth

Altro 
 Taran  – personaggio protagonista del ciclo fantasy de Le cronache di Prydain
 Taran  – missile anti-balistico sovietico
 TARAN (Tactical Attack Radar And Navigation) – radar aeronautico
 Taran il girovago, titolo originale: Taran Wanderer – romanzo fantasy per ragazzi

Pagine correlate 
 Tarana
 Taron